

Communes 

 Labarde commune française, située dans le département de la Gironde
 La Barde commune française, située dans le département de la Charente-Maritime 
 Saint-Cernin-de-Labarde commune française, située dans le département de la Dordogne
 Conne-de-Labarde commune française, située dans le département de la Dordogne

Personnalités 

 David Labarde (1973-), scénariste français de bande dessinée ;
 Philippe Labarde (1939-), journaliste économique français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France